

Sigle 
 3D – 3 dimensioni – tridimensionalità
 3D – Dirty, Dangerous and Demeaning (spesso Dirty, Dangerous and Demanding, o Dirty, Dangerous and Difficult), al plurale 3Ds, concetto di sociologia del lavoro per riferirsi a impieghi "sporchi", "pericolosi" e "impegnativi"

Cinema 
 Cinema tridimensionale
 3D – film del 2000 diretto da Pete Chatmon

Informatica 
 Computer grafica 3D

Musica 
 3D – album delle The Three Degrees del 1979
 3D – album delle TLC del 2002
 3D – nome d'arte di Robert Del Naja, artista e musicista britannico
 3-D – album di I See Stars del 2009
3D – nome d'arte di Davide D'Onofrio, produttore e DJ italiano.

Chat 
 3D – abbreviazione per thread in uso nelle chat e nei forum.